Хайнрих IX (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

 Хайнрих IX (Бавария), Черния, херцог (1120–1126)
 Хайнрих IX (Лигниц-Любен), херцог на Лигниц, Любен, Хайнау и Олау (1399–1419/20)
 Хайнрих IX (Глогау), херцог (1413–1467)
 Хайнрих IX (Валдек), граф (1577)
 Хайнрих IX (Ройс-Шлайц-Кьостриц), граф (1748–1780)